Die Liste der Mundart-Ausgaben von Asterix enthält die Übersetzungen der Comic-Serie in Dialekte des deutschen Sprachraumes. Sie sind mehrheitlich beim Stuttgarter Ehapa-Verlag (Reihe Asterix Mundart) erschienen, der auch die hochdeutschen Ausgaben veröffentlicht. Weitere Bände auf Schweizerdeutsch und Elsässisch erschienen bei den französischen Verlagen Dargaud und Les Éditions Albert-René; neun Bände wurden ins Luxemburgische übersetzt und von Editioun Cactus Createam bzw. der Sankt-Paulus-Dréckerei verlegt.

Die Übersetzungen in die jeweiligen Dialekte werden von lokalen Experten vorgenommen, darunter bekannte Kabarettisten wie Dieter Hallervorden (Berlinerisch), Günter Stössel (Unterfränkisch), Herbert Bonewitz (Mainzerisch), Jürgen Hart (Sächsisch), Kalle Pohl (Kölsch) oder Urban Priol (Unterfränkisch). Mit H.C. Artmann (Wienerisch), Felix Mitterer (Tirolerisch) und Reinhard P. Gruber (Steirisch) befinden sich auch Literaten und Dichter und mit Armin Assinger ein bekannter Fernsehmoderator unter den Übersetzern.

Weblinks 
 Die Asterix Mundart Reihe
 Übersicht über alle Asterix-Ausgaben in Mundarten der deutschen Sprache (außer Luxemburgisch) (englisch)
 Übersicht über alle Asterix-Ausgaben auf Luxemburgisch, abgerufen am 20. August 2020.

Einzelnachweise 

!Mundartausgaben
Asterix